Carlo Fecia di Cossato – militare italiano
 Luigi Fecia di Cossato (1800-1882) – generale e politico italiano
 Luigi Fecia di Cossato (1841-1921) – generale e politico italiano